Суа́рес () — испанская фамилия. Португальский аналог — .

Известные носители 
 Суарес, Аарон (род. 2002) — коста-риканский футболист.
 Суарес, Адольфо (1932—2014) — председатель испанского правительства в 1976—1981 годах.
 Суарес, Арлин (род. 1994) — колумбийский футболист.
 Суарес, Бланка (род. 1988) — испанская актриса.
 Суарес, Гонсало (род. 1934) — испанский писатель, кинорежиссёр, актёр.
  — испанский разработчик компьютерных игр.
 Суарес, Дамиан (род. 1988) — уругвайский футболист.
 Суарес, Джейсон (род. 1991) — колумбийский бегун-марафонец.
 Суарес, Диего (род. 1992) — боливийский футболист, полузащитник.
 Суарес, Инес де (1507—1580) — испанская женщина-конкистадор, возлюбленная Педро де Вальдивия.
 
 
 Суарес, Казимиро (род. 1962) — кубинский гимнаст, тренер.
 Суарес, Клаудио (род. 1968) — мексиканский футболист, один из лидеров мирового футбола по количеству матчей за национальную сборную.
 Суарес, Кристиан (род. 1985) — эквадорский футболист, атакующий полузащитник.
 Суарес, Леонардо (род. 1996) — аргентинский футболист, нападающий.
 Суарес, Леонель (род. 1987) — кубинский легкоатлет, который специализируется в десятиборье.
 
 Суарес, Мариано (1897—1980) — Президент Эквадора.
 Суарес, Марио (род. 1987) — испанский футболист.
 Суарес, Матиас (род. 1988) — аргентинский футболист.
 Суарес, Матиас Себастьян (род. 1996) — уругвайский футболист.
 Суарес Бертора, Мишель (1983—2022) — уругвайский политик-трансгендер.
 Суарес, Моисес (род. 1945) — мексиканский актёр театра и кино и мастер дубляжа.
 Суарес, Паола (род. 1976) — аргентинская теннисистка.
 Суарес, Педро (1908—1979) — испано-аргентинский футболист, левый полузащитник.
 Суарес, Уго (род. 1982) — боливийский футболист, вратарь.
 Суарес, Факундо (1923—1998) — аргентинский политический деятель, директор СИДЕ в 1986—1989.
 Суарес, Франсиско  (1548—1617) — испанский схоласт, теолог-иезуит и политический мыслитель. Его не следует путать с португальским теологом Франсиско Суаресом (Франсишку Суарешем; 1605—1659).
 Суарес, Хеффрен (род. 1988) — венесуэльский и испанский футболист, вингер.
 Суарес, Хоакин (1781—1868) — уругвайский политический деятель.
 Суарес, Хосе Аурелио (род. 1995) — испанский футболист, вратарь.
 Суарес, Хуан Орасио (род. 1938) — католический прелат, первый епископ Грегорио-де-Лаферрере.
 Суарес, Чарли (род. 1988) — филиппинский боксёр.
 Суарес, Эдмундо (1916—1978) — испанский футболист и тренер.
 Суарес, Эктор Гомис (младший) (род. 1968) — известный мексиканский актёр-комик и телеведущий.
 Суарес, Элза (1930—2022) — бразильская певица в стиле самба, иногда называемая «королевой самбы».
 Суарес, Эмма (род. 1964) — испанская актриса.

Двойная фамилия 
 Пино Суарес, Хосе Мария (1869—1913) — мексиканский политический и государственный деятель.
 Суарес-Вальгранде, Хесус (1912—1997) — испанский лыжник и спортивный функционер.

Топоним 
 Суарес — город и муниципалитет в Колумбии, в составе департамента Каука.
 Суарес — город и муниципалитет в Колумбии, в составе департамента Толима.
 Диего-Суарес (Анциранана) — город на севере Мадагаскара, административный центр округа. Расположен на южном берегу одноимённой бухты Индийского океана.

См. также 
 Соарес (Соареш) — аналогичная португальская фамилия.
 Суарец, Карл-Готлиб (1746—1798) — прусский юрист и государственный деятель.